Santa Cruz é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Santa Cruz (Arizona)
Condado de Santa Cruz (Califórnia)

Desambiguações de topônimos